Сяглово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сяглово — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Сяглово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.